

Коржинкольський сільський округ — сільський округ, Єгіндикольський район, Акмолинська область
 Коржинкольський сільський округ — сільський округ, Федоровський район, Костанайська область